Lobón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lobón (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Lobón (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar